Náměstí Václava Havla může být:
 Náměstí Václava Havla (Hradec Králové)
 Náměstí Václava Havla (Litomyšl)
 Náměstí Václava Havla (Praha)